

Geografia 
 Oliveri – comune italiano della città metropolitana di Messina in Sicilia

Persone 
 Davide Oliveri (1967) – batterista italiano 
 Egidio Oliveri (1911-1998) – pittore italiano
 Mario Oliveri (1944) – vescovo cattolico italiano
 Nick Oliveri (1971) – musicista e cantante statunitense
 Robert Oliveri (1978) – attore statunitense
 Sandro Oliveri (1959) – politico italiano
 Scolastica Oliveri (1448-1578) – religiosa italiana
 Umberto Emanuele Oliveri (1987) – mafioso italiano